En 2023 a lieu le  championnat officiel des NTT IndyCar Series, le  sous l'ère des IndyCar Series.

Repères en début de saison 
Will Power commence la saison en tant que champion en titre de la discipline.

Marcus Ericsson a pour sa part remporté les 500 miles d'Indianapolis en 2022.

Pilotes

Débuts en tant que pilote titulaire 

 Sting Ray Robb, Vice-Champion de l'Indy Lights 2022,() chez Dale Coyne Racing avec Rick Ware Racing.
 Benjamin Pedersen,  de l'Indy Lights 2022, chez A. J. Foyt Enterprises.
 Marcus Armstrong,  de la Formule 2 2022, chez Chip Ganassi Racing sur les circuits routiers et urbains.
 Augustin Canapino  du TC2000 2022, (), chez Juncos Hollinger Racing.

Transfers 

 Alexander Rossi quitte Andretti Autosport pour rejoindre Arrow McLaren SP.
 Kyle Kirkwood quitte A. J. Foyt Enterprises pour rejoindre Andretti Autosport.
 Tony Kanaan passe de Chip Ganassi Racing à Arrow McLaren SP pour les 500 miles d'Indianapolis.
 Takuma Sato passe d'un programme à temps plein chez Dale Coyne Racing avec Rick Ware Racing à un calendrier sur les ovales avec Chip Ganassi Racing.

Retours 

 Santino Ferrucci, 2 saisons, en 2019-2020, en tant que titulaire chez Dale Coyne Racing, revient à temps plein chez A. J. Foyt Enterprises.
 Katherine Legge, 5 saions en IndyCar entre 2006 et 2013, revient chez Rahal Letterman Lanigan Racing pour les 500 miles d'Indianapolis.

Départs 

 Jimmie Johnson, 2 saisons chez Chip Ganassi Racing, ne courra pas à temps plein en 2023.
 Dalton Kellett, 3 saisons chez A. J. Foyt Enterprises, quitte l'IndyCar Series.
 Sage Karam, 9 saisons avec au moins les 500 miles d'Indinapolis, n'est pas recconduit par Dreyer & Reinbold Racing.

Équipes 

 Juncos Hollinger Racing fera courir 2 voitures à temps plein.

Pilotes et Équipes Inscrits

Calendrier

Résultats

Classements

Système de points

Classement des Pilotes

Classement des Motoristes

Notes et références

Lien externe 
 

Indy Racing League
IndyCar